

Geografia
Hamblin – comunità non incorporata della Contea di Kings, California
Ghiacciaio Hamblin – ghiacciaio sulla costa di Loubet, nella Terra di Graham, Antartide

Persone
Nikki Hamblin – mezzofondista neozelandese
Ruth Hamblin – cestista canadese